RCH steht für:
 Chile, Kfz-Kennzeichen des südamerikanischen Staates
 Racing Club Heemstede, Niederländischer Fußballverein, bis 1965 Racing Club Haarlem
 Radio Club de Honduras, honduranischer Amateurfunkverband
 Rail Cargo Hungaria, Tochterunternehmen der Rail Cargo Austria Gruppe
 Railway Clearing House, ehemalige britische Eisenbahnverwaltung
 Replicar Hellas, griechischer Automobilhersteller
 Rhein Chemie, Tochterunternehmen der Lanxess AG
 Riohacha, IATA-Code des kolumbianischen Flughafens
 Rufzeichen der Air Mobility Command
 Remote Controled Howitzer, siehe RCH 155

Abkürzung